Suiriri är ett litet fågelsläkte i familjen tyranner inom ordningen tättingar. Släktet omfattar endast två arter med utbredning i Sydamerika från Surinam till norra Argentina:
 Chacotyrann (S. suiriri)
 Chapadatyrann (S. islerorum)

Referenser

Externa länkar

Tyranner
Fågelsläkten